"Talpa" pode ser:
 Talpa, género de mamíferos ao qual pertencem as toupeiras
 Talpa de Allende, município mexicano de Jalisco
 Talpa (Teleorman), na Roménia
 San Juan Talpa, município salvadorenho de La Paz
 San Luis Talpa, município salvadorenho de La Paz

Desambiguações de topônimos